Heinrich Zenger ist der Name folgender Personen:
* Heinrich I. Zenger, bayerischer Adliger, Burgmann auf Haus Murach
 Heinrich II. Zenger, bayerischer Adliger, Richter zu Amberg, Pfleger zu Velburg